Canyon Lake kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Canyon Lake (sjö i Antarktis),

USA 

 Canyon Lake, Texas, ort, 
 Canyon Lake, Kalifornien, ort, Riverside County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar